Esistono diversi luoghi di culto denominati Oratorio Rupestre.

Oratorio Rupestre di Pitigliano
Oratorio Rupestre di Sovana